



Села

Наявні 
 Стара Гута — Вінницька область, Хмільницький район
 Стара Гута — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Стара Гута — Житомирська область, Баранівська міська громада
 Стара Гута — Житомирська область, Чижівська сільська громада
 Стара Гута — Житомирська область, Коростенський район
 Стара Гута — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Стара Гута — Сумська область, Середино-Будський район
 Стара Гута — Хмельницька область, Деражнянський район
 Стара Гута — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Стара Гута — Хмельницька область, Новоушицький район

Колишні 
 Стара Гута — Львівська область, Золочівський район, тепер у межах міста Золочева.
 Стара Гута — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район.

Населені пункти та їхні частини
 Стара Гута — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стара Гута — село в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Гута — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Стара Гута — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Гута — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Гута — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Гута — село в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Стара Гута — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Стара Гута — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Стара Гута — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Стара Гута — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Стара Гута — частина міста Злочев у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Стара Гута — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Стара Гута — частина села Гута в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Гута — частина села Оцесенкі в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Гута — частина села Чарна в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Гута — осада в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стара Гута — осада в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Гута — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки